Rhabdodictyum är ett släkte av svampdjur. Rhabdodictyum ingår i familjen Aulocalycidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Rhabdodictyum